Александр Леонидович Янковский (10 ноября 1969) — советский, киргизский и украинский футболист, полузащитник и нападающий, футбольный тренер.

Биография 
Воспитанник фрунзенского РУОР. На взрослом уровне зачал выступать в 16-летнем возрасте в составе «Алги» во второй лиге СССР и за шесть сезонов сыграл в этом турнире 140 матчей, забив 23 гола. После распада СССР провёл полсезона за «Алгу» в высшей лиге Киргизии, забив 10 голов в 10 матчах, «Алга» в том сезоне стала чемпионом и обладателем Кубка Киргизии.

В середине 1992 года перебрался на Украину, первым клубом в этой стране стал кременчугский «Кремень». Дебютный матч в высшей лиге Украины футболист провёл 13 сентября 1992 года против «Кривбасса», заменив на 78-й минуте Ярослава Бобыляка, а первый гол забил 16 октября 1992 года в ворота одесского «Черноморца».

После двух сезонов в составе «Кремня» перешёл в клуб первой лиги «ЦСКА-Борисфен», где однако не смог закрепиться. Весной 1995 года перешёл в «Ворсклу» и в её составе в сезоне 1995/96 стал победителем первой лиги. Затем провёл ещё один сезон в Кременчуге, а осенью 1997 года играл за запорожский «Металлург», в обоих случаях выступал в высшей лиге. В общей сложности в высшем дивизионе Украины сыграл 84 матча и забил 14 голов.

После некоторого перерыва в карьере, весной 1999 года вернулся в «Кремень», игравший к тому времени в первой, а затем во второй лиге. Осенью 1999 года провёл несколько матчей за «Черкассы», а затем играл за кременчугский «Адомс». В конце профессиональной карьеры в течение трёх неполных сезонов выступал в первой лиге за «Звезду» (Кировоград). В сезоне 2003/04 играл за «Кремень» в чемпионате Полтавской области и стал победителем чемпионата.

Всего за профессиональную карьеру сыграл в первенствах СССР, Киргизии и Украины 403 матча.

После окончания игровой карьеры работал детским тренером в ДЮСШ «Кремень» (Кременчуг). В 2012 году возглавлял любительский клуб «Колос» (Кобеляки). По состоянию на 2019 год тренирует детскую команду «Кремня» 2005 г.р., приводил её к призовым местам на международных турнирах.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте allplayers.in.ua

Футболисты СССР
Футболисты Киргизии
Футболисты Украины
Игроки ФК «Алга»
Игроки ФК «Кремень»
Игроки ФК «Нефтехимик» Кременчуг
Игроки ФК ЦСКА Киев
Игроки ФК «Ворскла»
Игроки ФК «Горняк-Спорт»
Игроки ФК «Металлург» Запорожье
Игроки ФК «Днепр» Черкассы
Игроки ФК «Адомс»
Игроки ФК «Звезда» Кропивницкий